

Biografia
Era il terzogenito di William Seymour, II duca di Somerset, e di sua moglie Lady Frances Devereux.

Matrimonio
Il 28 giugno 1648, sposa Mary Capell. Ebbero due figli:

 William Seymour, III duca di Somerset (1654-1671);
 Lady Elizabeth Seymour (? - 1697), sposò nel 1676, Thomas Bruce, II conte di Ailesbury;

Morte
Morì il 30 marzo 1654, mentre era prigioniero nella Torre di Londra durante il Commonwealth of England.

Henry Seymour, Lord Beauchamp